Новопетровский — название населённых пунктов в России:

 Новопетровский — хутор в Еланском районе Волгоградской области.
 Новопетровский — посёлок в Северском районе Краснодарского края.
 Новопетровский — посёлок в Данковском районе Липецкой области.
 Новопетровский — хутор в Долгоруковском районе Липецкой области.
 Новопетровский — посёлок в Корсаковском районе Орловской области.
 Новопетровский — посёлок в Башмаковском районе Пензенской области.
 Новопетровский — посёлок в Каменском районе Тульской области.

См. также 
 Новопетровский сельский совет
 Новопетровская
 Новопетровское